Storjord (Beiarn)
 Storjord (Tysfjord)